Ниже представлен список картин английского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона (1909-1992).

Список

Примечания 

Бэкон, Фрэнсис